Roberto Chiti – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Roberto Chiti – storico e critico cinematografico italiano